Група A на Евро 2016 започва на 10 юни 2016 г. и завършва на 19 юни 2016 г. Групата се състои от домакина  и от ,  и .

Всички часове са в източноевропейско лятно време (UTC+3).

Първи кръг

Франция срещу Румъния

Албания срещу Швейцария

Втори кръг

Румъния срещу Швейцария

Франция срещу Албания

Трети кръг

Румъния срещу Албания

Швейцария срещу Франция

Източници

Външни препратки 
 Евро 2016 – Група A

Г